В парному розряді жіночого тенісного турніру Family Circle Cup 1992, що проходив у рамках Туру WTA 1992, Аранча Санчес Вікаріо і Наташа Звєрєва виграли титул, у фіналі перемігши пару Яна Новотна і Лариса Нейланд 6-4, 6-2.

Сіяні пари 

 Яна Новотна /  Лариса Нейланд (фінал)
 Аранча Санчес Вікаріо /  Наташа Звєрєва (чемпіонки)
 Патті Фендік /  Джиджі Фернандес (чвертьфінал)
 Катріна Адамс /  Зіна Гаррісон (чвертьфінал)

 Клаудія Коде-Кільш /  Кончіта Мартінес (півфінал)
 Лейла Месхі /  Мерседес Пас (чвертьфінал)
 Мері Лу Деніелс /  Розалін Нідеффер (півфінал)
 Сандра Чеккіні /  Патрісія Тарабіні (чвертьфінал)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

Charleston Open